Harris Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:

 Harris Creek (Don River), Nebenfluss des Don River (Dawson River) in Queensland
 Harris Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (Fitzroy River) in Western Australia
 Harris Creek (Thornton River), Nebenfluss des Thornton River (O’Shannassy River) in Queensland

in Kanada:
 Harris Creek (Bessette Creek), Nebenfluss des Bessette Creek in British Columbia